Oberhausen Hauptbahnhof, het hoofdstation of centraal station van de plaats Oberhausen in het westen van Duitsland.
 Station Augsburg-Oberhausen, een station in de plaats Augsburg in het zuiden van Duitsland (stadsdeel Augsburg-Oberhausen).